Ювалде () — географические названия в США:

 Ювалде — город в штате Техас.
 Ювалде — округ в штате Техас.